DMG pode referir-se a:

 Arquivo .dmg, a Imagem de Disco Apple, o formato de arquivo de imagem usado no Mac OS X sistema operacional do computador
 Dori Media Group, uma produtora de tv israelense
 Danos, que é abreviado DMG em jogos de RPG
 Dot Matrix Game, o código do produto oficial para o sistema Game Boy de jogo original portáteis de vídeo
 Livro do Mestre, um livro de regras para o jogo Dungeons & Dragons

Desambiguação